La Temporada 2017 del fútbol chileno es la temporada de transición del fútbol chileno, abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante el segundo semestre del 2017 (la Tercera A y B se comenzarán a jugar desde el 1 de abril pero de igual forma corresponden a este periodo de temporada).

Clubes campeones

Campeonatos de Selección

Clasificatorias de Selección

Torneos locales

Primera División

Tabla de posiciones 

 Campeón del torneo. Clasifica directamente a la Copa Conmebol Libertadores Bridgestone 2018 como Chile 2.
 Clasificado Para el Duelo de Subcampeones. Enfrentará al 3º del Torneo de Clausura Scotiabank 2017. El ganador clasifica directamente a la Copa Conmebol Libertadores Bridgestone 2018 como Chile 4. El perdedor clasifica directamente a la Copa Conmebol Sudamericana 2018 como Chile 1.
 Clasifica directamente a la Copa Conmebol Sudamericana 2018 como Chile 2.
 Clasifica directamente a la Copa Conmebol Sudamericana 2018 como Chile 3.
 Clasifica directamente a la Copa Conmebol Sudamericana 2018 como Chile 4.

Nota 1: Universidad de Chile ya está clasificada a la Copa Conmebol Libertadores Bridgestone 2018 como "Chile 1", por ser el campeón del Torneo de Clausura Scotiabank 2017.Nota 2: Colo-Colo tenía su cupo asegurado en el Duelo de Subcampeones, por el cupo de "Chile 4" para la Copa Conmebol Libertadores 2018 o "Chile 1" para la Copa Conmebol Sudamericana 2018, por ser el subcampeón del Torneo de Clausura Scotiabank 2017. Sin embargo, se coronó campeón de este torneo y cedió su cupo de subcampeón del Torneo de Clausura Scotiabank 2017 a la Universidad de Concepción (3°).Nota 3: Santiago Wanderers ya está clasificado a la Copa Conmebol Libertadores Bridgestone 2018 como "Chile 3", al ser campeón de la Copa Chile MTS 2017.

Tabla de descenso 

 Zona de promoción. Disputará partido de ida y vuelta ante el ganador del duelo por el ascenso de la Primera B 2017.

Liguilla de Promoción

Duelo de Subcampeones

Primera B

Tabla de posiciones 

 Campeón. Clasifica a Semifinal de Promoción, por el ascenso a Primera División 2018.

 San Marcos de Arica por ser el subcampeón del Torneo Loto Primera B 2016-17, tiene su cupo asegurado en la "Semifinal de Promoción", en la cual enfrentará al campeón de este torneo.
 El ganador de dicha Semifinal, enfrentará al último del promedio de la Primera División, por el cupo a la Primera División 2018.

Tabla de descenso 

 Zona de Descenso. Descenderá directamente a la Segunda División Profesional 2018.

Segunda División Profesional

Tabla de posiciones 

 Campeón. Clasifica a Final de Promoción, por el ascenso a la Primera B 2018.
 Zona de descenso. Desciende directamente a la Tercera División A 2018.

 Deportes Melipilla por ser el subcampeón del Campeonato 2016-17, tiene su cupo asegurado en la "Final de Promoción", en la cual enfrentará al campeón de este torneo.
 El ganador de dicha final ascenderá deportivamente a la Primera B 2018.

Final de Promoción 

A esta final llegaron Deportes Melipilla, subcampeón de la edición anterior, y Deportes Vallenar, campeón de este Torneo de Transición. Se enfrentarán en duelos de ida y vuelta, y el club que resulte ganador, ascenderá automáticamente a la Primera B, para el año 2018.

 Nota: Deportes Vallenar debía ascender tras el partido de vuelta. Pero tras una polémica, surgida a raíz de una infracción antirreglamentaria, causada por el árbitro central Eduardo Gamboa (quien no se acordó de la nueva regla de los penales, estrenada en julio de 2017), la ANFP decidió repetir los lanzamientos penales del partido de vuelta, a realizarse el 27 de diciembre en La Serena.

Repetición de lanzamientos penales 

 Nota: Después de la no presentación de Deportes Vallenar a la repetición de los lanzamientos penales, la ANFP determinó el ascenso de Deportes Melipilla a la Primera B.

Tercera División A 

 Campeón. Asciende a la Segunda División Profesional 2018.
 Subcampeón. Asciende a la Segunda División Profesional 2018.
 Zona de descenso. Desciende a la Tercera División B 2018.

Tercera División B

Tabla de posiciones zonales 
 Clasificado al Octogonal Final.
 Clasificado como uno de los dos mejores terceros al Octogonal Final.
 Descendido a su respectiva Asociación Local.

Zona Norte (Piloto)

Zona Centro-Norte

Zona Centro

Zona Centro-Sur

Octogonal final 

 Campeón. Asciende a la Tercera División A 2018.
 Asciende a la Tercera División A 2018.

Copa Chile

Primera fase 

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 100%;"
! colspan="11" style="with: 100%;" align="center" | Vuelta
|-
! width="5" |Llave
! width="10" |
! width="110" |Local
! width="10" |Resultado
! width="110" |Visitante
! width="10" |
! width="130" |Estadio
! width="80" |Árbitro
! width="50" |Fecha
! width="10" |Hora
! width="60" |TV
|- align="center"
|7
|
|bgcolor=#D0E7FF|Santiago Wanderers
|3 - 0
|Cobresal
|
|Elías Figueroa Brander
|Eduardo Gamboa
|21 de julio
|19:30
|rowspan=3| 
|- align="center"
|10
|
|Everton
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Coquimbo Unido
|
|Sausalito
|Francisco Gilabert
|rowspan=9|22 de julio
|12:00
|- align="center"
|12
|
|Unión Española
|0 - 1 
|bgcolor=#D0E7FF|Unión San Felipe
|
|Santa Laura Universidad-SEK
|Cristián Andaur
|rowspan=3|15:00
|- align="center"
|1
|
|bgcolor=#D0E7FF|Deportes Temuco
|2 - 0
|Deportes Puerto Montt
|
|Germán Becker
|César Deischler
|rowspan=3|
|- align="center"
|16
|
|bgcolor=#D0E7FF|Huachipato
|4 - 0
|Deportes Valdivia
|
|Huachipato-CAP Acero
|Rafael Troncoso
|- align="center"
|9
|
|bgcolor=#D0E7FF|San Luis
|2 - 0
|Deportes Copiapó
|
|Lucio Fariña Fernández
|Angelo Hermosilla
|17:00
|- align="center"
|14
|
|bgcolor=#D0E7FF|Universidad de Chile
|2 - 0
|Ñublense
|
|Nacional Julio Martínez
|Piero Maza
|rowspan=2|18:00
| 
|- align="center"
|11
|
|bgcolor=#D0E7FF|Curicó Unido
|1 - 0
|Magallanes
|
|La Granja
|Fabián Aracena
|rowspan=4|
|- align="center"
|5
|
|Universidad de Concepción
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Iberia
|
|Ester Roa Rebolledo
|Christian Rojas
|18:30
|- align="center"
|2
|
|bgcolor=#D0E7FF|Audax Italiano
|4 - 1 
|Barnechea
|
|Bicentenario de La Florida
|Claudio Aranda
|20:00
|- align="center"
|4
|
|bgcolor=#D0E7FF|Deportes Iquique
|1 - 0
|San Marcos de Arica
|
|Municipal de Cavancha
|Patricio Polic
|rowspan=3|23 de julio
|12:00
|- align="center"
|13
|
|bgcolor=#D0E7FF|Palestino
|2 - 1
|Unión La Calera
|
|Municipal de La Cisterna
|Roberto Tobar
|15:30
| 
|- align="center"
|15
|
|Deportes Antofagasta
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Cobreloa
|
|Calvo y Bascuñán
|Felipe González
|16:00
|
|- align="center"
|3
|
|Santiago Morning
|0 - 3 
|bgcolor=#D0E7FF|O'Higgins|
|Municipal de La Pintana
|Eduardo Gamboa
|rowspan=2|2 de agosto
|15:30
|rowspan=1| 
|- align="center"
|6
|
|bgcolor=#D0E7FF|Colo-Colo|4 - 0 
|Deportes La Serena
|
|Monumental David Arellano
|Patricio Polic
|20:00
|rowspan=1|  
|- align="center"
|8
|
|bgcolor=#D0E7FF|Universidad Católica|3 - 1 
|Rangers
|
|San Carlos de Apoquindo
|César Deischler
|9 de agosto
|20:00
|rowspan=1| 
|}

 Cuadro Principal Nota: El equipo de mayor número finalizará su llave como local.

 Supercopa de Chile 
{{Partido
|local = Universidad Católica 
|resultado = 1:4 (1:1)
|visita =  Colo-Colo
|fecha = , 12:00
|estadio = Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
|ciudad = Ñuñoa, Santiago
|asistencia = 28.000
|árbitro = Julio Bascuñán  
|goleslocal = Kuscevic 
|golesvisita = Paredes   Vilches  Valdés 
|reporte = http://www.anfp.cl/noticia/28870/colo-colo-se-corono-campeon-tras-superar-a-universidad-catolica
|estado = no plegable
}}

Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

Copa Conmebol Libertadores 2017 
Los equipos que participaron en la Copa Conmebol Libertadores 2017, a partir de enero de 2017, fueron:

 Chile 1:  Universidad Católica como campeón Torneo Clausura 2016 y Torneo Apertura 2016. (Eliminado en fase de grupos frente a  San Lorenzo,  Atlético Paranaense y  Flamengo; 1PG, 2PE, 3PP)
 Chile 2:  Deportes Iquique como Subcampeón Torneo Apertura 2016. (Eliminado en fase de grupos frente a  Grêmio,  Guaraní y  Zamora; 3PG, 1PE, 2PP)
 Chile 3:  Colo-Colo como campeón Copa Chile 2016. (Eliminado en la Segunda fase clasificatoria frente a  Botafogo, 2:3)
 Chile 4:  Unión Española como ganador del Duelo entre los Subcampeones. (Eliminado en la Tercera fase clasificatoria frente a  The Strongest, 1:6)

Copa Conmebol Sudamericana 2017 
Los equipos que participaron en la Copa Conmebol Sudamericana 2017, a partir de febrero de 2017, fueron:
 Chile 1:  O'Higgins como perdedor del Duelo entre los Subcampeones 2016. (Eliminado en la primera fase frente a  Fuerza Amarilla, 1:2)
 Chile 2:  Palestino como 6.º puesto del Torneo Apertura 2016. (Eliminado en la segunda fase frente a  Flamengo, 10:2)
 Chile 3:  Universidad de Chile como 7.º puesto del Torneo Apertura 2016. (Eliminado en la primera fase frente a  S.C. Corinthians, 1:4)
 Chile 4:  Everton como subcampeón de la Copa Chile 2016. (Eliminado en la primera fase frente a  Patriotas, 1(3):1(4))
  CL Equipo 8:  Deportes Iquique como 3.° puesto del Grupo 8 de la Copa Conmebol Libertadores 2017. (Eliminado en la segunda fase frente a  Independiente, 3:6)

Selección nacional

Partidos

Estadísticas 

 Victorias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 3
 Goles a favor: 2
 Goles en contra: 8
 Diferencia de goles: -6
 Rendimiento de local: 50%
 Rendimiento de visitante: 0%
 Rendimiento total: 25,00%
 Partidos como local: 2
 Partidos de visitante: 2
 Total de Partidos: 4

Goleadores

Máximos asistentes

Selección sub-20 
<center>
{| class="wikitable" width=100%
|-bgcolor=#006699 style="color:black;"
!width=16%|Fecha
!width=25%|Lugar
!width=13%|Rival
!width=6%|Marcador
!width=15%|Competencia
!widht=25%|Goles Anotados
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|27 de julio de 2017
| Complejo QuilínPeñalolén, Santiago, Chile
| Sub-17
|align=center|1 - 0
|<center>Amistoso
|Núñez 74'
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|10 de agosto de 2017
| Fujieda Football StadiumShizuoka, Japón
|
|align=center|1 - 2
|<center>Amistoso(Copa SBS) 
|Allende 33' Alarcón 44'
|- align=left bgcolor="#FFFFCC"
|11 de agosto de 2017
| Estadio EcopaShizuoka, Japón
|
|align=center|1 - 14-2p
|<center>Amistoso(Copa SBS)
|Guerra 59' (Definición a penales: Alarcón, Meneses, Morales, Allende)
|- align=left bgcolor=#CCFFCC
|13 de agosto de 2017
| Kusanagi Athletic StadiumShizuoka, Japón
| Prefectura de Shizuoka
|align=center|1 - 3
|<center>Amistoso(Copa SBS)
|Meneses 11' Morales 24' Guerra 48'
|- align=left bgcolor="#FFFFCC"
|29 de agosto de 2017 
| Estadio Municipal de San BernardoSan Bernardo, Chile
|
|align=center|2 - 2
|<center>Amistoso
|Saavedra 13' Allende 19'
|- align=left bgcolor=#CCFFCC
|31 de agosto de 2017
| Complejo Malloco de MagallanesPeñaflor, Chile
|
|align=center|1 - 0
|<center>Amistoso
|Rojas 73'
|- align=left bgcolor="#FFDDDD"
|3 de octubre de 2017 
| Estadio Santa LauraIndependencia, Santiago, Chile
| Unión Española(Equipo Adulto)
|align=center|4 - 0
|<center>Amistoso
|
|- align=left bgcolor="#FFFFCC"
|5 de octubre de 2017 
| Ciudad de CampeonesPuente Alto, Santiago, Chile
| Audax Italiano(Equipo Adulto)
|align=center|1 - 1
|<center>Amistoso
|Leiva ?'
|- align=left bgcolor=#CCFFCC
|9 de noviembre de 2017 
| Estadio Municipal de La CisternaLa Cisterna, Santiago, Chile
| Palestino(Equipo Adulto)
|align=center|1 - 2
|Amistoso
|Henríquez ?' Leiva ?'
|}

Selección sub-17 
<center>
{| class="wikitable" width=100%
|-bgcolor=#006699 style="color:black;"
!width=16%|Fecha
!width=25%|Lugar
!width=13%|Rival
!width=6%|Marcador
!width=15%|Competencia
!widht=25%|Goles Anotados
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|27 de julio de 2017
| Complejo QuilínPeñalolén, Santiago, Chile
| Sub-20
|align=center|1 - 0
|<center>Amistoso
|
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|3 de agosto de 2017
| Centro de Alto RendimientoCiudad de México, México
|
|align=center|3 - 3
|<center>AmistosoTorneo 4 Naciones (México)
|Díaz 12' Mesías 44' 52'
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|4 de agosto de 2017
| Centro de Alto RendimientoCiudad de México, México
|
|align=center|3 - 1
|<center>AmistosoTorneo 4 Naciones (México)
|Mesías 23'
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|6 de agosto de 2017
| Centro de Alto RendimientoCiudad de México, México
|
|align=center|1 - 1
|<center>AmistosoTorneo 4 Naciones (México)
|Silva 43'
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|9 de agosto de 2017
| Nike World HeadquartersBeaverton, Estados Unidos
|
|align=center|3 - 0
|<center>Amistoso
|
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|12 de agosto de 2017
| Providence ParkPortland, Estados Unidos
|
|align=center|1 - 0
|<center>Amistoso
|
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|30 de agosto de 2017
| Estadio BeaublancLimoges, Francia
|
|align=center|0 - 1
|<center>Amistoso(Lafarge Foot Avenir)
|Gillekens 73' (a.g.)
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|1 de septiembre de 2017
| Estadio BeaublancLimoges, Francia
|
|align=center|2 - 0
|<center>Amistoso(Lafarge Foot Avenir)
|Gama 34' Campos 90+1'
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|3 de septiembre de 2017
| Estadio BeaublancLimoges, Francia
|
|align=center|0 - 0
|<center>Amistoso(Lafarge Foot Avenir)
|
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|13 de septiembre de 2017
| Complejo Deportivo MantaguaQuintero, Chile
| Stgo. Wanderers(Equipo de proyección)
|align=center|0 - 5
|<center>Amistoso
|Alarcón 30' Guerrero 30' 35' 38' (Autogol) 90'
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|22 de septiembre de 2017
| Estadio El TenienteRancagua, Chile
|
|align=center|2 - 0
|<center>Amistoso
|Guerrero 52' Valencia 58'
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|8 de octubre de 2017
| Yuva Bharati KriranganCalcuta, India
|
|align=center|0 - 4
|<center> Mundial Sub-17
|
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|11 de octubre de 2017
| Yuva Bharati KriranganCalcuta, India
|
|align=center|3 - 0
|<center> Mundial Sub-17
|
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|14 de octubre de 2017
| Estadio Atlético Indira GandhiGuwahati, India
|
|align=center|0 - 0
| Mundial Sub-17
|
|}

Selección sub-15

Fútbol Femenino

Clubes campeones femeninos

Torneos internacionales femeninos 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

Copa Libertadores Femenina 

  Colo-Colo como campeón de la Copa de Campeonas que se realizó entre el campeón del Apertura 2016 y el campeón del Clausura 2016. (Subcampeón, perdió la final frente a  Audax Corinthians, 0(4):0(5))

Selección femenina

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 futbolchileno.com.
 Base de datos RSSSF.
 Sitio oficial ANFP.
 Prensafutbol.
 Deportes en Terra.

Fútbol en Chile en 2017
Temporadas del fútbol chileno
 
Fútbol en 2017